Бейл () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Гарет Бейл (1989) — валлійській футболіст
 Крістіан Бейл (1974) — британський і американський актор

Топоніми 
 Бейл — гори Ефіопії
 Бейл — провінція в Ефіопії

Англійські прізвища